Путивльский городской совет () — входит в состав
Путивльского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Путивль
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Путивль

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)
Городские советы Сумской области